Kim Sun-young (ur. 1976) – południowokoreańska aktorka
 Kim Sun-young (ur. 1980) – południowokoreańska aktorka
 Kim Seon-young – południowokoreańska judoka